Мари́на Миха́йловна Веселу́ха (; род. 15 июля 1987, Миоры, Витебская область) — белорусский литературный критик, литературовед, поэт, переводчик.

Биография 
Окончила Мижевицкую среднюю школу (Гродненская область, Слонимский район) с золотой медалью (2004). Училась в Барановичском государственном университете на факультете иностранных языков.

Окончила аспирантуру Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Младший научный сотрудник сектора истории белорусской литературы НАН. Магистр филологических наук в области литературоведения (Белорусский государственный педагогический университет, 2011 г.).

С 2010 по 2016 год редактор, завотделом «Книжный мир» газеты «Літаратура і мастацтва».

С 2016 года — редактор отдела культуры в центральной белорусской газете «Звязда».

Творчество 
Дебютировала стихами в 2008 году в журнале «Дзеяслоў».
Выступает с материалами о теории современного литературного процесса, пишет критические статьи, рецензии на книги, занимается литературно-художественным творчеством.
 2013 год — одна из победителей конкурса молодых критиков имени Адама Бабареко.
 2015 год — диплом лауреата в номинации «Лучший обозреватель» по итогам ХІ национального конкурса печатных изданий «Залатая Ліцера».

Примечания

Ссылки 
 Выпуск программы «Ды@блог пра літаратуру» (телеканал «Беларусь 3», 03.06.2014)
 Статьи Марины Веселухи на сайте Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси

Выпускники вузов Белоруссии
Писательницы Белоруссии
Белорусские писатели